Kopeček bezeichnet mehrere Orte und Berge in Tschechien

 Kopeček (Spielhübel), Ortsteil von Březno u Chomutova, Okres Chomutov
 Kopeček (Muttergottesberg), Ortsteil von Králíky, Okres Ústí nad Orlicí
 Kopeček u Olomouce (1959–1974) bzw. Kopeček (1974–1990), früherer Name des Stadtteiles Svatý Kopeček der Stadt Olomouc, Okres Olomouc 
 Kopeček (Steinhöhe), Wüstung in der Gemeinde Ryžovna, Okres Karlovy Vary

 Kopeček (479 m), Berg im Bobrawa-Bergland bei Ostrovačice, höchste Erhebung im Stadtgebiet von Brno
 Kopeček (486 m), Berg in der Podorlická pahorkatina bei Žamberk
 Kopeček (Broumovská vrchovina), 587 m n.m., in der Broumovská vrchovina
 Kopeček (Butschberg, 599 m), Berg in den Žďárské vrchy bei Budeč 
 Kopeček (627 m), Berg in den Arnolecké hory bei Věžnice
 Kopeček (822 m), Berg in den Žďárské vrchy bei Studnice